Kiebitzberg oder Kibitzberg ist der Name oder Alternativname von:
 Kiebitzberg (Havelberg), Wohnplatz der Hansestadt Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Kiebitzberg (Magdeburg), Hügel im Gebiet der Stadt Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Kiebitzberg (Meyenburg), Wüstung auf der Gemarkung von Meyenburg, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Kiebitzberg (Pritzwalk), Wohnplatz der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Kiebitzberg Schiffswerft, eine Firmengruppe mit Werft in Havelberg in Sachsen-Anhalt
 Kibitzberg (Kiebitzberg; ), Erhebung in der Haard, nahe Hamm-Bossendorf, Kreis-Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen